Olympos peut faire référence à :

Mythologie 
 Olympos, le père ou le disciple du satyre Marsyas ;
 Olympos le Géant, tué lors de la gigantomachie.

Géographie 
 Olympos, ville antique de Turquie.

Autres 
 Olympos, roman de Dan Simmons ;
 Olympos Mons, groupe finlandais de heavy metal ;
 Olympos, jeu de société de Philippe Keyaerts, édité par Ystari Games.
Homonymie de titre